Sagrado Coração oder Coração de Jesus steht für:

 Coração de Jesus (Brasilien), Gemeinde in Brasilien
 Coração de Jesus (Lissabon), Stadtbezirk von Lissabon, Portugal
 Coração de Jesus (Viseu), Ort in Portugal
 Coração de Jesus (Osttimor), Aldeia in Estado, Osttimor
 Museum Seminário Sagrado Coração de Jesus, Museum in Corupá, Brasilien